Axel Wallenberg kan syfta på
Axel Wallenberg (1874–1963), se Axel Wallenberg (industriman)
Axel  Wallenberg (1898–1996), se Axel Wallenberg (skulptör)
Axel Wallenberg (1958–2011)